Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Bogotá 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Garza e Michael Quintero che hanno battuto in finale Rogério Dutra da Silva e Martín Vilarrubi 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Marcel Felder (primo turno)
 Frank Moser /  Alexander Satschko (quarti di finale)

 André Ghem /  Alexandre Simoni (primo turno)
 Diego Álvarez /  Jun Woong-sun (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2006